Chris Rossouw (1969-), rugbista a 15 sudafricano, tallonatore, campione del mondo 1995;
 Chris Rossouw (1976-), rugbista a 15 sudafricano, mediano d'apertura.